Biografies:
 Charlie Simpson (1985, Woodbridge, Suffolk, Regne Unit), membre del grup de Pop rock «Busted».
 Christopher Simpson (1602 /1606 - 1669), instrumentista anglès i compositor de l'època del Barroc.
 George Gaylord Simpson, paleontòleg nord-americà.
 Jay Simpson (1988), futbolista anglès.
 Jessica Simpson (Abilene, Texas, 1980), cantant, actriu i dissenyadora de moda estatunidenca.
 Margaret Simpson (Krapa, 1981), atleta de Ghana especialista en heptatló.
 Robert Simpson, cocreador de l'Escala Saffir-Simpson.
 Tom Simpson (Haswall, 1937 - Ventor, 1967), ciclista anglès.
 Thomas Simpson (1710-1761), matemàtic anglès.
 Ulysses Simpson Grant, 18è president dels Estats Units d'Amèrica.
 Wallis Simpson (Blue Ridge Summit, Pennsilvània, 1896 - París, 1986), duquessa de Windsor i muller del rei Eduard VIII del Regne Unit.
 Animació:
 Els Simpson, sèrie de dibuixos animats.
 The Simpsons Movie, pel·lícula d'animació basada en la sèrie de televisió «Els Simpson».
 Abraham Simpson
 Bart Simpson
 Homer Simpson
 Lisa Simpson
 Maggie Simpson
 Marge Simpson
 Mona Simpson, personatge de la sèrie animada Els Simpson mare de Homer Simpson.
 Toponímia:
 Simpson (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Simpson (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Simpson (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas.
 Simpson (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana.
 Desert de Simpson, gran zona seca amb planes de sorra vermella i dunes a Austràlia Central.
 Miscel·lània:
 Mètode de Simpson, mètode d'integració numèrica, aproximació numèrica de la integral definida.
 Escala d'huracans de Saffir-Simpson, escala de mesura d'intensitat dels huracans.